Broby è stato fino al 1º gennaio 2007 un comune danese situato nella contea di Fyn e nell'isola omonima. Il comune aveva una popolazione di 6.353 abitanti (2005) e una superficie di 100 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Ringe, Årslev, Ryslinge e Faaborg per dare luogo al neo-costituito comune di Faaborg-Midtfyn compreso nella regione dello Syddanmark.

Collegamenti esterni 
 

Fionia
Comuni della Danimarca soppressi
Centri abitati della Danimarca Meridionale
Faaborg-Midtfyn